vi (от , по-русски читается «ви-ай») — серия текстовых редакторов операционных систем семейства UNIX.

История 
Первая версия была написана Биллом Джоем в 1976 году.

В то время наиболее распространённым был редактор ed. Поскольку он был довольно сложным для «простого смертного», George Coulouris разработал редактор em ( — «редактор для смертных»). Билл Джой модифицировал редактор em и назвал его en, а позже на его основе создал ex, в котором появился визуальный режим, вызывавшийся командой vi. Так как пользователи больше времени проводили в визуальном режиме, ex 2.0, ставший частью 2BSD, сразу запускался уже в нём. Так появился vi, бывший в то время всего лишь жёсткой ссылкой на ex.

Редактор писался для терминала ADM-3A, имевшего ограниченную клавиатуру: на ней не было выделенных клавиш-стрелок, а из модификаторов доступны только  и частично . Эти обстоятельства повлияли на выбор используемых в редакторе клавиш.

Интерфейс 
В отличие от многих привычных редакторов, vi имеет модальный интерфейс. Это означает, что одни и те же клавиши в разных режимах работы выполняют разные действия. В редакторе vi есть два основных режима: командный режим и режим вставки. По умолчанию работа начинается в командном режиме.

В режиме вставки клавиатура используется для набора текста. Для выхода в командный режим используется клавиша  или комбинация .

В командном режиме алфавитные клавиши соответствуют командам перемещения и изменения текста. Так, команды h, j, k, l перемещают курсор на одну позицию влево, вниз, вверх, вправо соответственно, команда x удаляет один символ и т. д. Это позволяет работать без необходимости использования дополнительной клавиатуры и клавиш-модификаторов, таких, как ,  и т. д. Более сложные операции редактирования получаются комбинацией простых, например, 2dw удаляет два слова. Для полнотекстовых операций имеется возможность задавать команды ex в подобии командной строки, например, :1,.s/wiki/[[wiki]]/g заключит все вхождения последовательности символов wiki от начала текста до текущей позиции в двойные квадратные скобки.

Часто используемые команды 
 /str — Поиск строки str вперед. str может быть регулярным выражением
 ?str — Поиск строки str назад
 n — Повторить поиск в том же направлении
 N — Повторить поиск в обратном направлении
 :[range]s/old/new/[g] — Заменить old на new в указанном диапазоне строк range. new и old могут быть регулярными выражениями, а range задается аналогично диапазону строк в редакторе ed. Например, для диапазона строк с 32 по 64 range будет 32,64, первая строка соответствует 1, последняя задается через символ $. Суффикс g означает заменить все вхождения old в строке, а не только первое.
 :e! — перезагрузить текущий файл
 :33 — переместиться на 33-ю строку текстового файла
 i — перейти в режим редактирования
 a — перейти в режим редактирования после текущего символа
 u — отменить последнее действие
 . — повторить последнее действие
 x — вырезать символ под курсором
 yy — копировать строку
 dd — вырезать строку
 p — вставить
 J — склеить две строки
 :w — сохранить файл на диске
 :wq — выход с сохранением файла
 ZZ — выход с сохранением файла
 :q — выход
 :q! — выход без сохранения файла
 ZQ — выход без сохранения файла
 :r — вставить в документ другой файл

Чтобы получить подробную помощь по редактору vi, выполните команду man vi в Unix shell (q — выход из справки).

Другие редакторы 

Спор между сторонниками vi и emacs является классическим примером «религиозных войн».

Клоны vi 
Существуют клоны редактора vi с расширенной функциональностью:

 Vim
 elvis
 vile
 nvi — реимплементация vi под свободной лицензией BSD
 viper — плагин для Emacs, эмулирующий команды vi

См. также 
 Emacs
 Nano

Примечания

Ссылки 
 Знакомство с vi — метод шпаргалки перевод на русский Даниэль Роббинс, президент/исполнительный директор, Gentoo Technologies, Inc.
 Очень кратко о редакторе «VI»
 Лекция: Текстовые редакторы Vi и Vim — Г. В. Курячий

Текстовые редакторы
Программное обеспечение для Unix
Vi